Herman Kristoffersson (1895-1968), cavalier suédois de voltige en cercle
 Johan Kristoffersson (né en 1988), pilote automobile suédois
 Kris Kristofferson (né en 1936), acteur et chanteur américain